Townville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Townville (Pennsylvania)
 Townville (South Carolina)